Отборочный турнир чемпионата мира по футболу 2022 года был проведён, чтобы определить 31 команду, которые присоединились к автоматически-квалифицированному хозяину турнира Катару на Чемпионате мира по футболу 2022. Квалификация стартовала 6 июня 2019 года и завершилась 14 июня 2022 года.

Распределение мест осталось таким же, как и для двух предыдущих чемпионатов мира (2018 и 2014). Одно место заняли хозяева турнира, конфедерации получили 29 гарантированных мест, ещё 2 места заняли победители межконтинентальных стыковых матчей, состав пар которых был определён жеребьёвкой. Жеребьёвка в зоне УЕФА (1 раунд), КАФ (2 раунд), КОНКАКАФ (2 и 3 раунды), АФК (3 раунд) и ОФК (2 раунд) состоялась в 2020 году.

Квалифицировались в финальный турнир

Регламент 
Матчи отборочного турнира могут проводиться в одном из трёх форматов:
 Групповой турнир по круговой системе в два круга: каждая команда в группе играет с каждой два матча, по одному на поле соперников.
 Игры на выбывание: пара команд играет два матча, по одному на поле каждого соперника.
 Групповой турнир по круговой системе в один круг на поле одного из участников или на нейтральном поле.

При проведении матчей по первым двум форматам перенос игры в другую страну допускается лишь с разрешения оргкомитета ФИФА.

Дополнительные показатели при равенстве очков у двух и более команд:

 Разница мячей, забитых во всех играх
 Количество мячей, забитых во всех играх
 Результат игр между собой (очки, разность мячей, количество забитых мячей)
 Жеребьёвка

При проведении матчей на выбывание побеждает команда, забившая больше мячей по сумме двух матчей.
 При равенстве числа голов действует правило гола, забитого на чужом поле. Если по окончании основного времени второго матча счёт по сумме игр равный и обе команды забили равное число голов на чужом поле или не забили ни одного, назначается дополнительное время (два тайма по 15 минут).
 Дополнительное время является частью второго матча: если обе команды забили равное количество голов в дополнительное время, побеждает команда по правилу гола на чужом поле.
 Если обе команды не забили ни одного гола в дополнительное время, назначаются послематчевые пенальти.

Ключевые события и даты

2019 
 6 июня, 12:30 UTC — одновременно начались первые матчи отборочного турнира: сборная Лаоса уступила сборной Бангладеш со счетом 0:1; сборная Макао переиграла Шри-Ланку 1:0. Первый гол на 52-ой минуте забил игрок Макао Фелипе Дуарте.
 7 июня — Сборная Малайзии разгромила Восточный Тимор 7:1. Малаец Сафави Расид первым забил два мяча за матч.
 11 июня — в 6:15 UTC стартовал матч между сборной Гуама и сборной Бутана (5:0) по итогам которого Бутан стал первой сборной, покинувшей турнир . В этом противостоянии игрок Гуама Джейсон Канлиффе стал автором первого хет-трика. В этот же день сборной Макао засчитали техническое поражение, и в результате сборная Шри-Ланки прошла в следующий раунд.
 4 сентября в 14:00 UTC стартовали первые 2 матча в Африке (Сборная Эфиопии против сборной Лесото и сборная Эритреи против сборной Намибии).
 8 сентября — сборные Бурунди и Танзании разыграли первую серию пенальти. Победителем стала Танзания.
 10 сентября — Сборная Руанды разгромила сборную Сейшел 7:0, игроки Кагере и Туйисенге первыми оформили по дублю.

Европа (УЕФА) 

55 сборных были разбиты на десять групп: пять по шесть сборных и пять по пять. Жеребьёвка состоялась 7 декабря 2020 года.

В финальный турнир вышли 13 команд. На первом этапе 10 победителей групп квалифицировались на чемпионат мира напрямую. На втором этапе через плей-офф отобрались ещё 3 команды. Всего в плей-офф вышли 12 команд (10 команд, занявших вторые места в отборочных группах, и 2 команды путём отбора через Лигу наций, — это Австрия и Чехия, занявшие в своих группах Лиги Нации B первые места). Таким образом, плей-офф состоял из трёх путей по 4 команды в каждом (отбирается только одна команда-победитель из 4 в каждом пути).

Второй раунд 
Во втором раунде выступили 40 сборных (26 сборных с более высоким рейтингом + 14 победителей из первого раунда), разделённых на 10 групп по 4 команды. Матчи второго раунда прошли по круговой системе в шесть туров. Изначально матчи должны были пройти с 31 мая 2021 года по 12 октября 2021 года, но в связи с пандемией COVID-19 ФИФА перенесла матчи на сентябрь—ноябрь 2021 года. В третий раунд прошли только победители групп.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Группа I

Группа J

Третий раунд 
Победители групп в последнем раунде были разделены на пары и сыграли по системе плей-офф «дома» и «в гостях». Матчи состоялись 24 и 29 марта 2022 года. Пять победителей вышли в финальную часть. Эта схема была также на отборе на ЧМ 2014. В третий раунд вышли сборные ,,,,,,,,,.

|}

На чемпионат мира вышли ,, ,  и .

Северная Америка (КОНКАКАФ) 

Из 35 сборных, в финальный турнир вышли 3 команды, ещё одна участвовала в межконтинентальных стыковых матчах.

Первый раунд 
35 команд были разделены на 6 групп, не считая сборную Сент-Люсия, которая снялась.

Второй раунд 
6 победителей групп первого раунда были распределены по парам, после чего сыграли по 2 матча.

|}

Третий раунд 
Три победителя матчей прошли в следующий раунд, где их ждали:, , , и . Восемь команд находятся в одной группе и 3 лучшие по итогам двухкругового турнира попали на ЧМ, а 4-ая отправилась в стыковые матчи по регламенту против сборной из ОФК (Океания)

Азия (АФК) 

Участвуют 46 сборных, в том числе сборная Катара (Катар проводил товарищеский матч с командой, свободной в день игр). В финальный этап вышло 4 и 1 играла в стыковых матчах. Но отборочный турнир на ЧМ 2022 совмещен с отбором на Кубок Азии 2023 и Катар сыграл только матч отбора на континетальное первенство.

Первый раунд 
В первом раунде 12 худших по рейтингу команд ( занимают места с 35 по 46) сыграли на выбывание по принципу «дома, в гостях». 6 победителей игр: Монголия, Шри-Ланка, Бангладеш, Малайзия, Камбоджа, Гуам вышли во второй раунд.

|}

Второй раунд 
Во втором раунде оставшиеся 40 команд были разбиты на 8 групп, в рамках которых был проведен двухкруговой турнир. 8 победителей групп и 5 лучших сборных из занявших вторые места проходят в третий раунд.

Определение лучших команд из занявших вторые места 
Очки и разница мячей показаны без учёта матчей с пятой командой в группе.

Третий раунд 
В третьем раунде 12 команд разделились на 2 группы. Игры проводились дома и в гостях. Лидеры групп и вторые места вышли на Чемпионат мира, а сборные ОАЭ и Австралии, занявшие третьи места сыграли между собой матч четвертого раунда (азиатский плей-офф).

Группа A

Группа B

Четвёртый раунд 
Сборные ОАЭ и Австралии сыграли за право играть с командой из конфедерации КОНМЕБОЛ в межконтинентальном стыковом матче.

Океания (ОФК) 

Отборочный турнир ЧМ 2022 в зоне ОФК был сыгран в марте 2022. Победитель отбора получил право играть в межконтинентальных стыковых матчах с командой из зоны КОНКАКАФ (Северная Америка).

14 марта 2022 года должен был состояться предварительный матч между сборными Тонга и Островов Кука за право занять место в группе А. Однако после разрушительного землетрясения сборная Тонга снялась с соревнований, и сборная Островов Кука напрямую была включена в группу А.

Первый раунд

Группа А 

 Примечание :  Вануату и  Острова Кука снялись с турнира из-за большого количества положительных тестов у игроков обеих команд. Итоги матча «Соломоновы Острова — Острова Кука» (2:0) были аннулированы. В связи со сложившийся ситуацией, в группе А был сыгран единственный матч в между сборными Соломоновых Островов и Таити. Соломоновы Острова победили со счётом 3:1 и выиграли группу.

Группа В

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Межконтинентальные стыковые матчи 

В межконтинентальных стыковых матчах приняли участие:
 
 
 
 

В итоге на ЧМ прошли:

Лучшие бомбардиры отборочного турнира 
Полужирным выделены футболисты, до сих пор участвующие в отборочном турнире.

Ниже приведены списки бомбардиров всех конфедераций и стыковых матчей между конфедерациями:

 АФК
 КАФ
 КОНКАКАФ
 КОНМЕБОЛ
 ОФК
 УЕФА
 Межконтинентальные стыковые матчи

Примечания

Комментарии

Источники 

Отборочные турниры чемпионатов мира по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022